Die Liste der Generalgouverneure Australiens enthält alle Generalgouverneure von Australien seit der Unabhängigkeit Australiens vom Vereinigten Königreich im Jahre 1901.

Weblinks 

Australien
!